Miejscowości w USA:
 Waldoboro – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Waldoboro – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Waldoboro (ang. Waldoboro Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln